В парному розряді жіночого тенісного турніру WTA Long Beach 1971, facente parte del Virginia Slims Circuit 1971, ha avuto come vincitrici Розмарі Казалс і Біллі Джин Кінг виграли титул, у фіналі перемігши пару Франсуаза Дюрр і Енн Джонс 7-5, 6-3.

Основна сітка

Посилання 

WTA Long Beach